Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową
 Mały traktat wersalski – traktat podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Polskę po I wojnie światowej